La Coppa Radivoj Korać 2020  è la 18ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 14ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2019-20, le prime due classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2019-2020, più le due squadre finaliste della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda mts
FMP
Mega Bemax
Partizan NIS

Borac Čačak
Dynamic VIP PAY

Sloboda Užice (vincitore)
Radnički (finalista)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2019-2020

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile